Bettlach – miejscowość we Francji
 Bettlach – miejscowość w Szwajcarii